Albatros:

Самолёты 
 Немецкие истребители, использовавшиеся в Первой мировой войне
 Albatros D.I 
 Albatros D.II 
 Albatros D.III 

 Другие самолёты
 Aero L-39 Albatros
 L-59 «Super Albatros»
 А-40 «Альбатрос»

 Другое
 HMAS Albatross — австралийский гидроавианосец
 Albatros — автомобильная марка

См. также 
 Альбатрос